Дже́йкоб Лео́н Рубинште́йн (, в 1947 сменил имя на Джек Лео́н Ру́би, ;  , США — , , США) — владелец ночного клуба в Далласе, широко известный тем, что 24 ноября 1963 года застрелил в полицейском участке Ли Харви Освальда, задержанного по подозрению в убийстве президента США Джона Кеннеди. Был приговорён к смертной казни. Приговор был оспорен. Скончался в 1967 году от рака лёгких.

Руби был связан с руководителями организованной преступности, поэтому сторонники теории заговора считают, что убийство Освальда входит в часть заговора, связанного с убийством Кеннеди. Это мнение оспаривается утверждением, что связь Руби с бандитами была минимальной и что он был не из тех, кого могли использовать при таком высоком уровне конспирации. Однако в рассекреченных архивах по делу об убийстве 35-го президента США есть документ с показаниями информатора ФБР, который рассказал следствию, что за несколько часов до убийства главы государства с ним связался Джек Руби и предложил ему сходить на президентский парад и «посмотреть фейерверки» на пути следования кортежа лидера.

Связь с организованной преступностью 
Установлено, что Руби был знаком и с полицией, и с итальянской мафией. Специальный комитет по терроризму установил, что Руби был знаком с рестораторами Сэмом (1920—1970) и  (1918—1990) с 1947 года и часто с ними встречался.

Кроме того, расследование связей Руби с организованной преступностью Далласа, предпринятое Службой общественного вещания , установило, что в 1963 году Сэм и Джо Кампизи были ведущими фигурами преступного мира Далласа. Джек знал Кампизи, и его часто с ними видели. Кампизи были лейтенантами (чин в иерархии итальянской мафии) Карлоса Марчелло, босса мафии, который говорил об убийстве президента.

Накануне убийства Кеннеди Руби отправился в ресторан Джо Кампизи. Руби был достаточно близок к Кампизи и попросил их прийти к нему после того, как он был арестован за убийство Ли Освальда.

В своих мемуарах «Сплочённые честью: История мафиози» (), , сын босса нью-йоркской мафии Джозефа Бонанно, объясняет, что у нескольких семей мафии были давние связи с Кубой через казино Гаваны, которыми управляла мафия до Кубинской революции. Многие кубинские эмигранты и боссы мафии не любили Кеннеди, считая его ответственным за неудачную операцию в заливе Свиней. Кроме того, они не любили его брата, генерального прокурора Роберта Кеннеди, который вёл беспрецедентную борьбу с организованной преступностью.

Мафия являлась специалистом по убийствам, и Бонанно пишет, что он понял степень участия мафии, когда он стал свидетелем убийства Освальда по телевизору. Бонанно считал Руби партнёром чикагского гангстера .

Говард П. Уилленс, третье высшее должностное лицо министерства юстиции США и помощник адвоката Дж. Ли Рэнкин разработавшие организационную структуру Комиссии Уоррена, изложили свои следственные приоритеты, и прекратили расследование кубинских связей Руби. В отчете ФБР говорится, что отец Уилленса был соседом Тони Аккардо с 1958 года.

За четыре года до убийства президента Кеннеди Руби познакомился с Льюисом Маквиллом на Кубе. Руби считал Маквилла владельцем незаконных игорных заведений в Техасе. В то время, когда Руби посетил его в августе 1959 года, МакВилл курировал игорную деятельность в , в Гаване. Руби рассказал комиссии Уоррена, что его поездка в августе на Кубу была просто дружеским визитом по приглашению Маквилла. Специальный Комитет по терроризму позже сделал вывод, что Руби скорее всего, служил в качестве курьера. Кроме того, комитет обнаружил косвенные доказательства того, что Руби встречался с боссом мафии  на Кубе в 1959 году.

Примерно через час после того как президент Кеннеди был застрелен, корреспондент Белого дома Сет Кантор (который ехал в президентском кортеже) прибыл в больницу, где Кеннеди оказывали медицинскую помощь. Когда Кантор входил в больницу, он почувствовал что его кто-то дергает за пальто. Он обернулся, и увидел Руби, назвал его по имени и пожал ему руку. (Кантор познакомился с Руби, когда Кантор был репортёром газеты ). Руби предложил Кантору закрыть ночные клубы в течение ближайших трёх ночей из-за трагедии, на что Кантор ответил, что считает это хорошей идеей. Было высказано предположение, что Руби, находясь в больнице, возможно, принимал участие в фальсификации доказательств. Руби позже отрицал, что он был в больнице, и Комиссия Уоррена решила поверить Руби, а не Кантору.

Свидетель Вильма Тайс также сказала, что видела Джека Руби в больнице в то время, когда там находился Кеннеди. Будучи вызванной для дачи показаний комиссии Уоррена, Тайс сказала, что она получила анонимный звонок от человека, и ей были предложены деньги, чтобы она «держала язык за зубами».

Убийство Ли Харви Освальда 

Руби (также известный по боксёрскому прозвищу «Спарки») был неоднократно замечен в штаб-квартире полиции Далласа после ареста Ли Харви Освальда 22 ноября 1963 года. На кадрах кинохроники от WFAA-TV и NBC видно, что Руби выдаёт себя за газетного репортёра во время пресс-конференции в штаб-квартире полиции Далласа в ночь убийства. Окружной прокурор Генри Уэйд во время брифинга для журналистов на пресс-конференции сказал, что Ли Освальд был членом комитета «» — организации, чья деятельность была направлена против режима Кастро. Руби поправил Уэйда, сказал: «Генри, это » (организация, выступавшая за режим Кастро). Высказывались предположения о том, что Руби, возможно, надеялся убить Освальда ночью во время пресс-конференции в полиции. Через месяц после своего ареста Руби рассказал ФБР, что у него во время пресс-конференции был с собой заряженный револьвер Colt Cobra.

Через два дня, в воскресенье, Руби пошёл в находящуюся рядом штаб-квартиру полиции и пробрался в подвал. В 11:21 — в то время как Освальда вели в бронированный автомобиль, чтобы перевести в окружную тюрьму — Руби вышел из толпы репортёров и выстрелил из револьвера в живот Освальда, смертельно ранив его. Перевод Освальда показывался в прямом эфире, и миллионы телезрителей стали свидетелями случившегося. Существует ряд доказательств, что Руби действовал самостоятельно, по собственной инициативе, так как он оставил свою любимую собаку, Шеба, в машине перед нападением на Освальда.

Тем не менее Специальный комитет по терроризму в 1979 году в заключительном отчёте высказал мнение:
…Стрельба Руби в Освальда не была спонтанным актом, в том, что он делал, есть, по крайней мере, некоторая преднамеренность. Кроме того, комитет считает, что маловероятно, что Руби вошёл в подвал полиции без посторонней помощи, хотя помощь могла быть предоставлена без какой-либо информации о намерениях Руби… Комитет беспокоят, по-видимому, незапертые двери по маршруту и удаление охранников с территории гаража и с ближайшей лестницы незадолго до стрельбы… Существует также свидетельство того, что департамент полиции Далласа скрывает соответствующую информацию от Комиссии Уоррена, касающуюся доступа Руби на место перевода Освальда.

Когда Руби был арестован сразу же после убийства, он сказал, что он помог городу Далласу «оправдать» себя в глазах общественности, и что не жалеет о смерти Освальда, и сделал это для того, чтобы избавить госпожу Кеннеди от необходимости выступать свидетелем на процессе по убийству президента. Руби сказал, что перед стрельбой он принимал стимулятор центральной нервной системы — фенметразин.

Объяснение Руби убийства Освальда признано Специальным Комитетом по терроризму «…как сфабрикованные правовые уловки». В частной записке к одному из своих адвокатов, Джозефу Тонхэйлу, Руби писал: «Джо, вы должны знать это. Том Ховард [первый адвокат Руби] сказал, чтобы я сказал, что я стрелял в Освальда, чтобы Кэролайн и миссис Кеннеди не нужно было бы приезжать в Даллас для дачи показаний. ОК?». Уловку Руби подтвердил адвокат . В своей книге «Правосудие Далласа» Белли писал, что Руби сказал ему: «Мы знаем, что я сделал это для Джеки и детей… Может быть, я должен забыть эту глупую историю, что я рассказываю, остановиться и сказать правду».

Другой мотив был выяснен Фрэнком Шираном в беседе с профсоюзным лидером Джимми Хоффа. В ходе беседы Хоффа заявил, что задачей Руби была координация полицейских, лояльных к Руби, которые должны были убить Освальда, когда он был у них под стражей. Руби, очевидно, неправильно понял операцию: ему дали выбор, закончить работу самому или сохранить Освальду жизнь.

Расследование и суд 
Руби попросил адвоката Тома Ховарда представлять свои интересы. Ховард принял предложение. Позже Руби заменил Ховарда на известного адвоката из Сан-Франциско Мелвина Белли, который согласился представлять Руби на общественных началах. Некоторые наблюдатели считали, что дело могло бы быть рассмотрено как «убийство без злого умысла» со сроком лишения свободы до пяти лет. Белли пытался доказать, однако, что Руби был неадекватен, и у него в семье были случаи психических заболеваний (последнее верно, так как его мать около года провела в психиатрической больнице). 14 марта 1964 года Руби был признан виновным в преднамеренном убийстве, за которое был вынесен смертный приговор.

В течение шести месяцев после убийства Кеннеди Руби неоднократно устно и в письменном виде просил о разговоре с членами комиссии Уоррена. Комиссия изначально не проявляла интереса. Лишь после того как сестра Руби Эйлин написала комиссии несколько писем, ставших достоянием общественности, члены комиссии Уоррена согласились поговорить с Руби. В июне 1964 года главный судья Эрл Уоррен, тогдашний представитель Джеральда Форда в штате Мичиган, и другие члены комиссии отправились в Даллас, чтобы встретиться с Руби. Руби несколько раз просил Уоррена, чтобы его отвезли в Вашингтон, утверждая, что его жизнь здесь в опасности, и что он хотел иметь возможность сделать дополнительное заявление. Он также добавил: «Я хочу сказать правду, но я не могу сказать это здесь». Уоррен сказал Руби, что он не в состоянии выполнить его просьбу, потому что многие правовые барьеры должны быть сломаны и общественный интерес к ситуации был бы слишком высоким. Уоррен также сказал Руби, что комиссия не может защитить его, поскольку она не имеет полномочий полиции. Руби сказал, что хочет убедить президента Линдона Джонсона, что он не участвовал в заговоре с целью убийства Кеннеди.

Руби умер от эмболии легочной артерии, вторичной по отношению к раку лёгких, 3 января 1967 года в той самой больнице, где умер Освальд и где президент Кеннеди был объявлен мёртвым после его убийства. Он был похоронен рядом с родителями в штате в округе Норридж Чикаго, штат Иллинойс. Учитывая сравнительно короткий период времени между моментом убийства и его смертью, было подозрение, что Руби знал о конечной стадии рака в момент убийства. Сторонники же теории заговора считают, что Руби был устранён как опасный свидетель.

Критика конспирологической версии 
Некоторые исследователи, в том числе бывший окружной прокурор Лос-Анджелеса Винсент Буглиози, считали связи Руби с организованной преступностью в лучшем случае минимальными. Александр Билл, занимавшийся расследованием убийства Освальда, отверг любые предположения, что Руби был связан с заговором и с организованной преступностью, заявив, что теория заговора основана на том, что «А знал B и Руби знал B в 1950 году, так что он должен был знать и тех, кто мог составить заговор». Брат Руби, Эрл опроверг утверждения, что Джек был связан с рэкетом ночных клубов Чикаго и писатель  предположил, что Руби, возможно, спутали с осуждённым в Чикаго уголовником Гарри Рубинштейном.

Примечания

Ссылки 
 Убийство Ли Харви Освальда
 In Defense of Jack Ruby
 The Warren Commission Report, Appendix XVI: A Biography of Jack Ruby

 	

Родившиеся 25 марта
Родившиеся в 1911 году
Умершие 3 января
Умершие в 1967 году
Персоналии по алфавиту
Убийство Джона Кеннеди
Убийцы США
Гангстеры еврейской мафии
Умершие от рака лёгкого
Приговорённые к смертной казни в США